Osoby o tym nazwisku:
 Barthold Georg Niebuhr (1776–1831) – duński i niemiecki historyk, ekspert finansowy
 Dan Niebuhr (ur. 1966) – amerykański zapaśnik
 Helmut Richard Niebuhr (1894–1962) – amerykański teolog i etyk protestancki, duchowny
 Karsten Niebuhr (1733–1815) – niemiecki podróżnik

Inne:
 (3284) Niebuhr – planetoida z pasa głównego asteroid